Werry est un patronyme porté notamment par :

 Jean-Alexandre Werry (1773-1947), architecte belge, capitaine du génie des troupes françaises de la Révolution ;
 Katrina Werry (1993-), rameuse d'aviron australienne ;
 Richard R. Werry (1916-1987), romancier, poète et critique littéraire américain, auteur de roman policier.

Voir aussi 
 Wéry

Homonymie de patronyme